Jean Fauvergue (1940), footballeur français ;
 Jean-Michel Fauvergue (1957), policier et homme politique français ;
 Nicolas Fauvergue (1984), footballeur français.